Hauge steht für:

 Hauge (Familienname), germanischer Familienname
 Hauge (Hvaler), Ortsteil der Kommune Hvaler, Provinz Østfold, Norwegen
 Hauge (Sokndal), Ortsteil der Kommune Sokndal, Provinz Rogaland, Norwegen
 Hauge Reef, Inselkette vor der Südküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Hauge Strait, Meerenge vor der Südküste Südgeorgiens im Südatlantik

Siehe auch:
 Haug (Begriffsklärung)
 Haugen